Goldenhersh ist der Nachname folgender Personen:
 Heather Goldenhersh (geb. 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Joseph H. Goldenhersh (1914–1992), US-amerikanischer Jurist
 Josh Goldenhersh, US-amerikanischer Musiker